Фарел има више значења:
 Фарел (Мисисипи), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи
 Фарел (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Фарел (Фризија), град у њемачкој савезној држави Доња Саксонија
 Фарел (Дипхолц), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија

Особе 
 Bobby Farrell
 Colin Farrell
 Owen Farrell
 Ворен Фарел, амерички педагог
 Дејв Фарел, амерички музичар